Antonow − radzieckie i ukraińskie samoloty
 Zakład Lotniczy Antonow – ukraińskie przedsiębiorstwo przemysłu lotniczego

Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Antonow – radziecki dowódca wojskowy
 Gieorgij Antonow – radziecki wojskowy, działacz emigracyjny
 Iwan Antonow – radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa
 Jewgienij Antonow – rosyjski lekkoatleta
 Jurij Antonow – rosyjski piosenkarz i kompozytor
 Konstantin Antonow – rosyjski wojskowy, działacz emigracyjny
 Leonid Antonow – radziecki inżynier wojskowy
 Nieon Antonow – radziecki kontradmirał
 Nikołaj Antonow – bułgarski lekkoatleta, olimpijczyk
 Oleg Antonow – radziecki konstruktor lotniczy
 Oleg Antonow – włoski siatkarz
 Ołeksij Antonow – ukraiński piłkarz
 Rostisław Antonow – radziecki wojskowy
 Sawwacjusz (Antonow) – prawosławny biskup
 Sergej Antonow – Bułgar, podejrzany o udział w zamachu na papieża Jana Pawła II 
 Siemion Antonow – rosyjski koszykarz
 Wasilij Antonow – radziecki polityk
 Władimir Antonow-Owsiejenko – radziecki wojskowy i polityk, dziennikarz